Alexandre Barros pode se referir a:

 Alexandre Barros (ator), brasileiro
 Alex Barros, piloto brasileiro de motociclismo
 Alexandre José de Barros Leal Saraiva, militar brasileiro

Ver também